Динокариды  — класс ископаемых членистоногих (Arthropoda). Наиболее известный представитель — аномалокарис.

Классификация 
В составе Dinocaridida рассматривают единственный отряд Radiodonta, к которому, по данным сайта Paleobiology Database, на январь 2020 года относят следующие вымершие таксоны до рода включительно:

 Семейство Amplectobeluidae
 
 Семейство Anomalocarididae
 
 
 
 
 
 
 Семейство Cetiocaridae
 
 Семейство Hurdiidae
 
 Роды incertae sedis

См. также 
 Опабиния
 Cambroraster falcatus
 Schinderhannes bartelsi

Примечания

Ссылки 
 Ужас кембрийских морей.

 
†